Мирзошоев — фамилия; имеет женскую форму Мирзошоева.

Известные носители:
 Мирзошоев, Муборакшо Абдулвахобович (тадж. Муборакшо Абдулваҳобович Мирзошоев, 1961—2001) — известный таджикский исполнитель и музыкант.
 Мирзошоев, Султан Шарипович (1932—2016) — советский и таджикский партийный и общественный деятель, первый секретарь ЦК ЛКСМ Таджикистана (1960—1961), министр культуры Таджикской ССР (1979—1987), кинокритик, писатель.